omertà – atteggiamento di ostinato silenzio atto a non denunciare infrazioni o reati più o meno gravi di cui si viene direttamente, o indirettamente a conoscenza.
 Omertà – film statunitense del 1951
 Omertà – album degli Adrenaline Mob
 Omertà – romanzo scritto da Mario Puzo
 Omerta - City of Gangsters – gioco di simulazione tattica a turni sviluppato dalla Haemimont Games
 Omertà, onuri e sangu – album di una trilogia